Kakko steht für:
 Kakko (Trommel), Fasstrommel in der japanischen höfischen Gagaku-Musik

Kakko ist der Familienname folgender Personen:
 Kaapo Kakko (* 2001), finnischer Eishockeyspieler
 Roope Kakko (* 1982), finnischer Golfspieler
 Tony Kakko (* 1975), finnischer Sänger und Keyboarder